V421 Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 4943 световых лет (около 1515 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +12m до +10,1m.

Характеристики 
V421 Андромеды — красный гигант, углеродная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса C6,2e, или C(N). Радиус — около 64,83 солнечных, светимость — около 511,984 солнечных. Эффективная температура — около 3410 K.

Примечания